65-ите награди Златен глобус () са обявени за 13 януари 2008 година, но поради стачката на Гилдията на сценаристите церемонията не се състои. Победителите все пак са обявени определената дата. Номинациите са обявени на 13 декември 2007 година.

Множество номинации

Награди и номинации по категория

Кино

Телевизия

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на наградите Златен глобус
 65-и награди Златен глобус в IMDb

Златен глобус
2008 година
2008 година в Северна Америка